Рики Бёрнс (; род. 13 апреля 1983, Котбридж, Шотландия, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в второй полулёгкой, в лёгкой, в первой полусредней, и в полусредней весовых категориях. Среди профессионалов бывший чемпион мира по версии WBA (2016—2017) в 1-м полусреднем весе, по версии WBO (2012—2014) в лёгком весе, и по версии WBO (2010—2011) во 2-м полулёгком весе. Чемпион Британского содружества (2008—2009) во 2-м полулёгком весе.

Профессиональная карьера 
Бёрнс дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2001 года во втором полулёгком весе. Он победил 6 боёв и на 2 года ушёл из бокса. Бёрнс вернулся в 2004 году, провёл два победных боя и победил по очкам непобеждённого Колина Баина (8-0). Затем в феврале 2005 года победил непобеждённого Грахэма Ерла (22-0).

В феврале 2006 года в бою за титулы чемпиона Европы, Британии и Британского содружества проиграл по очкам шотландцу Алексу Артуру.

В феврале 2007 года проиграл британцу Карлу Йоханнсену (25-2).

26 сентября 2008 года Бёрнс победил боксёра из Ганы, Осуману Акаба (21-4-1), и завоевал титул британского содружества. Трижды защитил титул, 27 марта 2009 года нокаутировал ирландца Майкла Гомеса и в сентябре 2010 года победил пуэрториканца Романа Мартинеса (24-0-1) и стал новым чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе.

В 2011 году перешёл в лёгкий вес. В ноябре победил австралийца Майкла Катсидса и стал временным чемпионом мира по версии WBO.

Чемпионский бой с Паулусом Мозесом 
10 марта 2012 года в бою с намибийцем Паулусом Мозесом (28-1) завоевал полноценный титул чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе.

22 сентября 2012 года Рики Бёрнс нокаутировал британца Кевина Митчелла (33-1).

В мае 2013 года встретился с непобеждённым пуэрториканцем Хосе А Гонсалесом (22-0). Гонсалес выигрывал бой, но в 9-м раунде вынужден был оказаться от продолжения боя, из за травмы запястья, Бёрнс победил техническим нокаутом.

7 сентября 2013 года Бёрнс свёл вничью защиту титула с мексиканцем Раймондом Белтраном.

Бой с Теренсом Кроуфордом 
1 марта 2014 года проиграл титул по очкам, американцу, Теренсу Кроуфорду.

Чемпионский бой с Микеле Ди Рокко 
28 мая 2016 года победил техническим нокаутом Микеле Ди Рокко и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе.

Бой с Кириллом Релихом 
7 октября 2016 года в Глазго Бёрнс победил единогласным решением судей (счёт: 118—110 и 116—112 дважды) белоруса Кирилла Релиха и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

Объединительный бой с Джулиусом Индонго 
Уступил единогласным решением судей бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO.

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу во втором полулёгком весе
 Список чемпионов мира по боксу в лёгком весе
 Список чемпионов мира по боксу в первом полусреднем весе
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Великобритании
Боксёры Шотландии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации